Jerry Fodor (1935-2017) – filosofo e scienziato statunitense
Kende Fodor (1976) – schermidore ungherese
Rajmund Fodor (1976) – pallanuotista ungherese 
Renata Fodor (1978) – schermitrice ungherese